Passamonte ist der Familienname folgender Personen:
 Chantal Passamonte, Pseudonym Mira Calix (1969–2022), südafrikanische Musikerin
 Fabian Passamonte (* 1973), deutscher Schauspieler, Regisseur, Autor und Produzent